Насирул Мульк (; родился 17 августа 1950 года) — пакистанский юрист, занимал пост 7-го премьер-министра Пакистана. Ранее также работал на должности 22-го председателя Верховного суда Пакистана. Был назначен на эту должность премьер-министром Навазом Шарифом. 6 июля 2014 года его назначение Верховным судьёй было подтверждено президентом Мамнуном Хуссейном. Ранее он также занимал пост исполняющего обязанности Главы избирательной комиссии Пакистана с 30 ноября 2013 года  до 6 июля 2014 года.

Прежде чем быть повышенным до должности старшего судьи в 2005 году, Мульк занимал пост главного судьи Высокого суда Пешавара с 2004 года. С момента назначения в Верховный суд Мульк придерживался текстуалистического подхода к вопросам прав человека и недискриминации.

28 мая 2018 года он был назначен исполняющим обязанности премьер-министра перед всеобщими выборами.

Биография

Образование и опыт 
Насирул Мульк родился в туристической местности Сват, Хайбер-Пахтунхва, 17 августа 1950 года. Он происходит из богатой и политически влиятельной семьи Парача в Свате; его отец Камран Хан был политиком, занимавшим пост сенатора в Сенате Пакистана с 1973 по 1977 год. Его младший брат Шуджа-уль-Мульк также занимал пост сенатора в период с 2003 по 2009 год. Его дядя, Чача Карим Букс (или Бакш), был видным социальным работником, а его другой брат Рафил-уль-Мульк в прошлом был мэром Свата.

После окончания средней школы в государственной школе Абботтабад, Мульк поступил в Джаханзебский колледж, где в 1970 году получил степень бакалавра искусств в изящных искусствах. В том же году он поступил в Пешаварский университет для изучения права. Он преуспел в изучении права, и его университетские профессора отмечали его как «талантливого и способного студента».

В 1972 году получил степень бакалавра права в Пешаварском университете. В 1976 году Мульк получил адвокатское образование и был назначен в коллегию адвокатов Англии. Он также получил степень магистра права.

Академическая и профессиональная карьера 
По возвращении в Пакистан Мульк занимался юридической практикой в Высоком суде Пешавара и некоторое время работал профессором права в Пешаварском университете, одновременно работая юристом в Пешаваре. Он также читал лекции по гражданскому праву в качестве приглашённого профессора в Колледже административного персонала Пакистана. Мульк считался известным профессором права в Пешаварском университете, и его студенты характеризуют его как «профессора, который полностью владел своим предметом и избегал споров». Мулька отмечали его студенты, так как он всегда приходил в класс хорошо подготовленным.

Мульк более 17 лет занимался юридической практикой в Высоком суде Пешавара, где он заработал себе репутацию компетентного юриста и квалифицированного адвоката. Мульк был избран генеральным секретарём коллегии адвокатов Высокого суда Пешавара в 1981 году. Позже он дважды становился председателем коллегии адвокатов Высокого суда Пешавара, сначала был избран в 1990 году, а затем снова в 1993 году. С 1993 по 1994 год Мульк занимал должность  правительства провинции Хайбер-Пахтунхва, оказывая помощь в юридических вопросах и делах.

Судебная карьера 
После получения квалификации судьи, Мульк становится судьёй Высокого суда Пешавара 6 июня 1994 года — эту должность он занимал до 2004 года. Его рекомендации были одобрены губернатором Хайбер-Пахтунхвы, и Мульк был назначен главным судьёй Высокого суда Пешавара 31 июля 2004 года, а уже в 2005 году пошёл на повышение в Верховный суд Пакистана.

Судья Мульк председательствовал в слушаниях по делу Мухтар Май — очень неоднозначному и получившему широкую огласку делу о групповом изнасиловании, имевшем место в 2002 году. Мульк в своём решении сослался на «недостаток доказательств» и оправдал 5 из 6 ранее осуждённых в предыдущей инстанции, а шестой получил пожизненное заключение. Таким образом, он помог главным обвиняемым, не найдя достаточных доказательств, чтобы предъявить обвинение в групповом изнасиловании. Сообщается, что он написал в своём решении, что  нельзя наказывать, поскольку это противоречит пакистанским традициям.

2 ноября 2007 года барристер Айтзаз Ахсан подал заявление в Верховный суд с просьбой удержать правительство от введения военного положения в Пакистане. Рассмотрев заявление, коллегия из семи судей Верховного суда Пакистана вынесла 3 ноября 2007 года судебный запрет на введение чрезвычайного положения.

Судебную скамью возглавил главный судья Ифтихар Мохаммад Чаудри. Среди других были старшие судьи Насир-уль-Мульк; Файяз Ахмад; Бхагвандас; Джавид Икбал; Шакирулла Джан; Гулам Раббани. Судебный запрет был отменён президентом Первезом Мушаррафом и оставил в силе чрезвычайное положение, введённое 2 ноября 2007 года. Он отказался принести присягу в соответствии с PCO 2007 и в конечном итоге был исключён из Верховного суда. Влиятельное, поддержанное публично адвокатское движение, которое пользовалось поддержкой Пакистанской мусульманской лиги, вынудило президента Мушаррафа подать в отставку под угрозой импичмента. Мульк был восстановлен в Верховном суде после принесения новой присяги судьи Верховного суда, сохранив прежний стаж.

Председатель Верховного суда Пакистана 

Он был назначен Верховным судьёй 6 июля 2014 года.

Ранее он занимал должность исполняющего обязанности Главного избирательного комиссара Пакистана с 30 ноября 2013 года по 6 июля 2014 года. Присягу принял президент Мамнун Хуссейн на государственной церемонии, состоявшейся в президентском офисе в Исламабаде. Уходящий в отставку Верховный судья Тассадук Хуссейн Джиллани сложил свои полномочия и передал их Мульку.

Мульк описывается своими коллегами-судьями как «очень активный судья и очень строгий блюститель буквы и духа закона». Он также известен своей строгостью в отношении соблюдения закона, и его позиция отражает  к вопросам прав человека и недискриминации. Ушёл с поста Верховного судьи Пакистана 16 июля 2015 года, и его место занял Джавад С. Кхавайя.

Исполняющий обязанности премьер-министра 
Шахид Хакан Аббаси должен был завершить своё пребывание на посту премьер-министра 31 мая 2018 года. 28 мая, за три дня до того, как у правительства Аббаси завершался пятилетний срок, Аббаси вместе с лидером оппозиции Сайедом Хуршидом Ахмедом Шахом договорились о назначении Насирула временным премьер-министром Пакистана. В результате данного решения Мульк на торжественной церемонии Президентском дворце был приведён к присяге в качестве временного премьер-министра Пакистана.

На должности временного премьер-министра его первым действием стала перестановка бюрократии, ключевыми изменениями стали назначение Сухейля Аамира его главным секретарём и Сайеда Абу Ахмада Акифа секретарём кабинета министров Пакистана. В течение первых нескольких дней на посту премьер-министра он поручил группе юристов правительства подать апелляцию на решение Высокого суда Лахора, аннулировавшее документы о выдвижении кандидатов на выборы.

Кабинет 
Мульк назначил свой кабинет 5 июня 2018 года, в таблице ниже указаны члены правительства и наименования их должностей:

Примечания

Ссылки 
 

Юристы Пакистана
Судьи Пакистана
Премьер-министры, вступившие в должность в 2018 году
Главные судьи Пакистана
Родившиеся в округе Сват
Временные премьер-министры Пакистана